O córrego Água dos Pombos é um curso de água do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É afluente do ribeirão Água Fria.

Agua dos Pombos, Córrego
Agua dos Pombos